Fan, een fanatieke bewonderaar van een persoon of (artistiek) werk
 Ventilator
 Fan (Ronnie Flex & Famke Louise), Nederlandstalig nummer
 Fan (Albanië), plaats in Albanië

Fan is ook een Chinese familienaam:

 Fan Kuan, 11e-eeuwse Chinese schilder
 Fan Ming, 20e-eeuwse Chinese politicus en generaal
 Fan Qi, 17e-eeuwse Chinese schilder
 Fan Zhendong, 21-eeuwse Chinese tafeltennisser

Zie ook 
 Fans (doorverwijspagina)
 The Fan (doorverwijspagina)